Riphahn ist der Familienname folgender Personen:

 Marlene Riphahn (1922–2004), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Regina T. Riphahn (* 1965), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Wilhelm Riphahn (1889–1963), deutscher Architekt